Семёновское (Семеновское) — название населённых пунктов.

Россия

Архангельская область 
 Семёновское — до 1962 года название посёлка Березник в Виноградовском районе.

Башкортостан 
 Семёновское — село в Баймакском районе.

Владимирская область 
 Семёновское — село в Киржачском районе.
 Семёновское — село в Собинском районе.

Вологодская область 
 Семёновское — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Семёновское — деревня в Подлесном сельском поселении Вологодского района.
 Семеновское — деревня в Грязовецком районе.
 Семеновское — деревня в Междуреченском районе.
 Семеновское — деревня в Усть-Кубинском районе.

Ивановская область 
 Семёновское — село в Вичугском районе.
 Семёновское — село в Заволжском районе.
 Семёновское — село в Ивановском районе.
 Семёновское — деревня в Ильинском районе.
 Семёновское — село в Комсомольском районе.

Иркутская область 
 Семёновское — село в Заларинском районе.

Калужская область 
 Семёновское — деревня в Жуковском районе.
 Семёновское — деревня сельском селении «Село Извольск» в Износковского района.
 Семёновское — деревня сельском селении «Село Ореховня» в Износковского района.
 Семёновское — деревня сельском селении «Село Хвощи» в Износковского района.

Кировская область 
 Семёновское — село в Шабалинском районе.

Костромская область 
 Семёновское — деревня в Буйском районе.
 Семёновское — деревня в Галичском районе.
 Семёновское — село в Нерехтском районе.
 Семёновское — деревня в Судиславском районе.
 Семёновское — до 1956 г. название посёлка Островское Островского района.

Москва 
 Семёновское — бывшее село на территории Москвы, в её восточной части, на территории районов «Сокольники» и «Соколиная Гора».
 Семёновское — бывшее село на территории Москвы, в её юго-западной части, на территории района «Ломоносовский».

Московская область 
 Семёновское — село в Дмитровском районе.
 Семёновское — деревня в сельском поселении Биорковское Коломенского района.
 Семёновское — деревня в сельском поселении Непецинское Коломенского района.
 Семёновское — деревня в сельском поселении Бородинское Можайского района.
 Семёновское — село в сельском поселении Замошинское Можайского района.
 Семёновское — село в Пушкинском районе.
 Семёновское — село в Раменском районе
 Семёновское — деревня в Серпуховском районе.
 Семёновское — село в Ступинском районе
 Семёновское (резиденция) — правительственная резиденция
 Семёновское — деревня в Талдомском районе.

Новгородская область 
 Семёновское — деревня в Боровичском районе.

Смоленская область 
 Семеновское — деревня в Российском сельском поселении Вяземского района.
 Семёновское — деревня в Хмелитском сельском поселении Вяземского района.
 Семеновское — деревня в Кардымовском районе.
 Семёновское — деревня в Тёмкинском районе.

Тверская область 
 Семёновское — деревня в Западнодвинском районе.
 Семёновское — деревня в Зубцовском районе.
 Семёновское — деревня в Калининском районе.
 Семёновское — деревня в Булатовском сельском поселении Кашинского района.
 Семёновское — деревня в Письяковском сельском поселении Кашинского района.
 Семёновское — деревня в Кесовогорском районе.
 Семёновское — деревня в Краснохолмском районе.
 Семёновское — хутор в Максатихинском районе.
 Семёновское — деревня в Нелидовском районе.
 Семёновское — деревня в Ржевском районе.
 Семёновское — деревня в Торжокском районе.

Тульская область 
 Семёновское — село в Белёвском районе.

Чувашия 
 Семёновское — село в Порецком районе.

Ярославская область 
 Семёновское — село в Борисоглебском районе.
 Семёновское — село в Брейтовском районе.
 Семеновское — деревня в Даниловском районе.
 Семёновское — деревня в Некрасовском районе.
 Семёновское — село в Первомайском районе.
 Семёновское — деревня в Ростовском районе.
 Семёновское — село в Рыбинском районе.
 Семёновское — деревня в Заволжском сельском поселении Ярославского района.
 Семёновское — деревня в Курбском сельском округе Курбского сельского поселения Ярославского района.
 Семёновское — деревня в Мордвиновском сельском округе Курбского сельского поселения Ярославского района.
 Семёновское — деревня в Туношенском сельском поселении Ярославского района.

Украина 
 Семёновское — село в Амвросиевском районе Донецкой области.

См. также 
 Семёновское-Красное
 Семёновское-Советское
 Семеново
 Семёновское ущелье
 Семёновское озеро
 Семён
 Семёнов
 Семёновка
 Семёновская
 Семёновский